Bagre-amarelo é o nome vulgar comum aos seguintes peixes:
 Arius parkeri (Traill, 1832)
 Arius spixii (Agassiz, 1829)
 Aspistor luniscutis
 Aspistor parkeri
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)
 Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
 Pimelodus blochii
 Pimelodus clarias (Linnaeus, 1758)
 Rhamdia branneri (Haseman, 1911)
 Sciadeichthys luniscutis (Valenciennes,1840)

Desambiguações de espécies